L'Open de Matamata 2012 est un tournoi de squash qui se déroule du 21 au  à Matamata (Nouvelle-Zélande). Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 30 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild-card Kylie Lindsay.

Alison Waters remporte son  titre WSA en s'imposant face à la joueuse locale Joelle King.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2012 de la WSA

Liens externes 

Compétition de squash en Nouvelle-Zélande
Sport en août 2012
Squash en 2012
Sport en Nouvelle-Zélande en 2012